Il doppio del torneo di tennis Zagreb Open 2004, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Karol Beck e Jaroslav Levinský che hanno battuto in finale Jordan Kerr e Tom Vanhoudt 6-2, 7-64.

Teste di serie 

 Jordan Kerr /  Tom Vanhoudt (finale)
 Jean-François Bachelot /  Rogier Wassen (quarti di finale)

 Robert Lindstedt /  Graydon Oliver (semifinali)
 Emilio Benfele Álvarez /  Jun Kato (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Zagreb Open 2004